Der Ausdruck Calvados bezeichnet:

 Calvados (Getränk), einen Apfelbranntwein aus der Normandie
 Département Calvados, ein französisches Departement in der Normandie
 Calvados-Inseln, eine Inselgruppe in Papua-Neuguinea

Siehe auch